U.S. National Indoor Tennis Championships 2013 (kobiety)
 U.S. National Indoor Tennis Championships 2013 (mężczyźni)